Kontinentalna liga u hokeju na ledu (rus. Континентальная Хоккейная Лига, eng. Kontinental Hockey League) je imala svoje peto izdanje u sezoni 2012./13. Ukupno je sudjelovalo 26 klubova iz Rusije, Bjelorusije, Češke, Kazahstana, Latvije, Slovačke i Ukrajine. 
Prvak (osvajač Gagarinova kupa) je drugi put zaredom bila momčad Dinama iz Moskve, dok je najbolja momčad u regularnom dijelu sezone (pobjednik Kupa kontinenta) bio SKA iz Sankt Peterburga. Također je prvi put odigran i Kup Nade (rus. Кубок Надежды) koji je osvojio Dinamo iz Rige.

Promjene u članstvu lige 
 promjene naziva momčadi
  UHK Dinamo, Moskva - preimenovao se u Dinamo
 novi članovi 
  Lev, Prag - novoformiran klub, zamijenili Lev iz Poprada
  Lokomotiv, Jaroslavlj - pauzirali 2011./12. zbog pogiblje momčadi u avionskoj nesreći, dio sezone igrali u Vysshaya hokkeinaya ligi
  Slovan, Bratislava - dotad članovi slovačke Extralige
  Donbass, Donjeck - dotad članovi Vysshaya hokkeinaya lige
 napustili ligu
  Lev, Poprad - klub rasformiran, zamijenio ga Lev iz Praga (ova dva kluba se smatraju potpuno odvojena, ne kao nastavak istog kluba ili franšize)

Natjecateljski sustav 
26 klubova je raspoređeno u četiri divizije i dvije konferencije - Zapadnu (divizije Bobrov i Tarasov) te Istočnu (divizije Harlamov i Černjišev). U regularnoj sezoni su klubovi odigrali po 52 utakmice, a poredak se računao po konferencijama iz kojih je po osam najuspješnijih momčadi išlo u doigravanje. Prvaci divizija su imali pozicije 1. i 2. u svojoj konferenciji. Završnicu Gagarinova kupa su igrali pobjednici konferencijskih doigravanja. 
Klubovi koji se nisu plasirali u doigravanje su igrali Kup Nade, koji je do završnice također igran po konferencijama.

Regularna sezona 
Ukupna ljestvica (poredak za Kup kontinenta) te pozicije po konferencijama i divizijama. 

GP - odigrano utakmica; W - pobjeda nakon 60 minuta; OTW - pobjeda u produžetku; SOW - pobjeda nakon raspucavanja kaznenih udaraca; OTL - poraz u produžetku; SOL - poraz nakon raspucavanja kaznenih udaraca; L - poraz nakon 60 minuta; GF - postignuti pogodci; GA - primljeni pogodci; GD - gol-razlika 
Bodovi: 3 za W; 2 za OTW/SOW; 1 za OTL/SOL;  0 za L  
U slučaju jednakog broja bodova prednost ima momčad s više pobjeda. 
 - doigravanje Zapadne konferencije 
 - doigravanje Istočne konferencije

Doigravanje 
U doigravanjeje ušlo 16 momčadi (po osam najboljih iz svake konferencije). Prvaci divizija su imali pozicije 1. i 2. u doigravanju po konferencijama. Prvaci konferencija su igrali veliko finale za Gagarinov kup. Svaka runda doigravanja se igrala na seriju od četiri pobjede. 

Plasman u regularnoj sezoni je dan u zagradama (po konferenciji). 
OT - nakon produžetaka 
SO - nakon raspucavanja 
rezultat podebljan - domaća utakmica za klub1; rezultat normalne debljine - gostujuća utakmica za klub1

Zapadna konferencija

Istočna konferencija

Gagarinov kup

Kup Nade 
Preostalih 10 klubova koji se nisu uspjeli plasirati u doigravanje je igralo Kup Nade, koji je do zavšnice igran po konferencijama.

Plasman u regularnoj sezoni je dan u zagradama (po konferenciji). 
OT - nakon produžetaka 
SO - nakon raspucavanja 
rezultat podebljan - domaća utakmica za klub1; rezultat normalne debljine - gostujuća utakmica za klub1

Zapadna konferencija

Istočna konferencija

Završnica

Poveznice 
 (ruski)(engleski) KHL.ru
 Kontinentalna liga u hokeju na ledu

Izvori 
 khl.ru, ukupni poredak regularne sezone (poredak za Kup Kuntinenta)
 khl.ru, poredak regularne sezone po konferencijama
 khl.ru, poredak regularne sezone po divizijama
 khl.ru, rezultati doigravanja
 khl.ru, rezultati Kupa Nade

2012-13